Sezon (2013) był 83. edycją Veikkausliiga – najwyższej klasy rozgrywkowej w Finlandii. Sezon rozpoczął się 13 kwietnia, a zakończył się 26 października 2013. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna HJK Helsinki, dla której był to 26. tytuł w historii.

Drużyny
W sezonie 2013 wystąpiło 11 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu oraz zwycięzca sezonu 2012 Ykkönen.

Tabela

Wyniki spotkań

Mecze 1–22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Na boisku padł wynik 1:1. FC Lahti ukarane zostało walkowerem za wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika.

Mecze 23–33

Najlepsi strzelcy 

Źródło: veikkausliiga.com

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Przypisy 

2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
2013 w Finlandii